Квета Пешке и Катарина Среботник — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки соревнований — Чжуан Цзяжун и Ольга Говорцова — уступили уже на старте.

Посев 
Первые четыре пары начинают турнир со второго круга.

  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Титул)
  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Полуфинал)
  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Финал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Полуфинал)

<li> Виктория Азаренко /  Мария Кириленко (Второй раунд)
<li> Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Второй раунд)
<li> Пэн Шуай /  Чжэн Цзе ''(Четвертьфинал)
<li> Даниэла Гантухова /  Агнешка Радваньская ''(Четвертьфинал)

 Ход турнира 

 Первые раунды 

 Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=1/4 финала
| RD4=1/2 финала

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Ка. Плишкова  Кр. Плишкова
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6'
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= М.Кондратьева  Ш.Сунь
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2011